Зе́мский (Земская) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Земский, Андрей Михайлович (1892—1946) — советский лингвист, соавтор учебника русского языка для ВУЗов.
 Земский, Владимир Васильевич (1939—2004) — советский и российский дипломат.
 Земский, Данила Яковлевич (1710—1770) — русский предприниматель, московский купец 1-й гильдии.

 Земская, Елена Андреевна (1926—2012) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

См. также 
 Замский